Черешневое — название населённых пунктов на Украине:
 Черешневое — село в Барском районе Винницкой области.
 Черешневое — село в Бильмакском районе Запорожской области.
 Черешневое (до 2016 г. — Червоноармейское) — село в Высокопольском районе Херсонской области.